Jasienica může znamenat:

 Jasienica, česky Jasenice – obec v polské části Těšínska
 Jasienica (okres Wołomin) – obec v Polsku v Mazovském vojvodství
 Jasienica (Police) – část města Police

 Paweł Jasienica – polský historik (1909–1970)